Gamut steht für:
 Gamut, den kompletten Umfang an möglichen Farben, die ein Drucker oder ein Bildschirm wiedergeben kann
 Gamut mapping, die Fähigkeit der Farbwiedergabe von Geräten, siehe Farbmanagement
 den kompletten Tonumfang in Mittelalterlicher Musik, siehe Guidonische Hand
 L. T. F. Gamut, das Pseudonym von fünf niederländischen Logikern
 Gamut (Philippinen), ein Ort auf den Philippinen
 Gamut Inc, ein Orchestrion aus Musikmaschinen

Siehe auch: